El término Panther puede referirse a: 

 Mac OS X v10.3, un sistema operativo cuyo nombre clave fue "panther";
 el Panzer V Panther, un carro de combate de la Alemania nazi;
 el Eurocopter Panther, un helicóptero militar;
 la película "Panther", una película dirigida por Mario Van Peebles;
 el SMS Panther, un cañonero de la Marina Imperial Alemana;
 el Panther KF51, carro de combate principal alemán en desarrollo.